Farwell ist der Name folgender Personen:

 Arthur Farwell (1872–1952), US-amerikanischer Komponist
 Charles B. Farwell (1823–1903), US-amerikanischer Politiker
 Heath Farwell (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Fay Oliver Farwell (1859–1935), US-amerikanischer Konstrukteur und Automobilpionier 
 Jonathan Farwell (* 1932), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Leonard J. Farwell (1819–1889), US-amerikanischer Politiker
 Nathan A. Farwell (1812–1893), US-amerikanischer Politiker
 Oliver Atkins Farwell (1867–1944), nordamerikanischer Botaniker
 Sewall S. Farwell (1834–1909), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Farwell (Kalifornien)
 Farwell (Michigan)
 Farwell (Minnesota)
 Farwell (Nebraska)
 Farwell (Oklahoma)
 Farwell (Pennsylvania)
 Farwell (South Dakota)
 Farwell (Texas)

siehe auch
 Adams-Farwell (1905–1913), eine ehemalige US-amerikanische Automobil- und Motorenmarke